Alemann je priimek več oseb:
 Eberhard Ladislaus Christian von Alemann, avstro-ogrski general
 Ernesto Alemann, švicarsko-argentinski urednik
 Roberto Alemann, argentinski odvetnik, ekonomist
 Wilhelm Andreas von Alemann, avstro-ogrski general